Fatih peut désigner :
 Fatih : prénom d'origine arabe qui signifie « conquérant » ;
 Fatih : l'un des 39 districts d'Istanbul en Turquie ;
 Fatih : un quartier du district de Pendik à Istanbul ;
 Fatih : un quartier du district de Sultanbeyli à Istanbul ;
 Fatih : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul, en construction ;
 Emniyet-Fatih : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul.

Voir aussi